Didsbury (Canada), een plaats in de Canadese provincie Alberta
 Didsbury (North West England), een plaats in het bestuurlijke gebied City of Manchester, in het Engelse graafschap Greater Manchester